est la formule brute de plusieurs isomères.

 méthanesulfonate de méthyle, numéro CAS 
 sulfite de diméthyle, numéro CAS